Barrios altos puede designar a:
 Barrio Alto de Lisboa (Bairro Alto o Vila Nova dos Andrades), barrio de Lisboa (Portugal).
 Barrios Altos, una zona de la ciudad de Lima (Perú).
 Masacre de Barrios Altos, suceso acaecido el 3 de noviembre de 1991 en los Barrios Altos, en Lima.
 Barrio Alto (Elche), localidad del municipio de Elche, provincia de Alicante, España.